Tupac Amaru az inkák utolsó uralkodója (uralkodott: 1571–1572)
 II. Tupac Amaru inka szabadságharcos (José Gabriel Condorcanqui, 1742. március 19.–1781. május 18.)